Алессандрини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Алессандрини, Антонио (1781—1861) — итальянский врач и анатом.
 Алессандрини, Гоффредо (1904—1978) — итальянский кинорежиссёр.
 Алессандрини, Ринальдо (род. 1960) — итальянский клавесинист, дирижёр и музыковед.
 Алессандрини, Ромен (род. 1989) — французский футболист, полузащитник «Марселя».

 Алессандрини, Лоренца (род. 1990) — итальянская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Симоне Ватури.